Manuel Andreu Colomer, militant de Solidaridad Obrera i de la CNT
 Manuel Andreu Tarragó (Barcelona, 1944), militant obrer i veïnal
 Manuel Andreu Fontirroig, escriptor mallorquí.